Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 1998 года — 57-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1998
 Первая лига Латвии по футболу 1998
 Вторая лига Латвии по футболу 1998

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv

1998
Футбол в Латвии в 1998 году